Die Charlamow Diwision () ist eine der vier Divisionen der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL). Sie ist nach dem ehemaligen sowjetischen Eishockeyspieler Waleri Charlamow benannt und Teil der Ost-Konferenz.

Die Einteilung der Divisionen, die sich aus jeweils sechs Mannschaften zusammensetzt, basierte in der ersten Spielzeit im Gegensatz zum nordamerikanischen Vorbild der National Hockey League nicht auf der geographischen Lage der Teams zueinander, sondern erfolgte nach einem Schlüssel, der den Ergebnissen der letzten fünf Spielzeiten unterlag. Durch diesen Schlüssel sollte eine jährliche Neueinteilung der Divisionen erfolgen.

Das Prinzip wurde jedoch schnell verworfen und die Teams geografisch eingeteilt.

Teams 
 Awtomobilist Jekaterinburg
 Ak Bars Kasan
 HK Metallurg Magnitogorsk
 Neftechimik Nischnekamsk
 Torpedo Nischni Nowgorod
 HK Traktor Tscheljabinsk

Teilnehmerübersicht

Meister 
Folgende Mannschaften konnten die Meisterschaft innerhalb der Charlamow Diwision gewinnen:

Gagarin-Pokal-Sieger 
Bisher kamen zwei Gewinner des Gagarin-Pokals aus dieser Gruppe.

Saisonstatistik 

*       = Playoff-Qualifikation, Punkte in Klammern

Diwision, Charlamow